Kujallinnguaq bezeichnet:
 Kujallinnguaq (Insel, Kangaatsiaq) (auch Sallinnguaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kujallinnguaq (Insel, Sisimiut), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland